Let Love Rule — дебютный студийный альбом американского рок музыканта Ленни Кравица, выпущенный 19 сентября 1989 года на лейбле Virgin Records America.

Список композиций 
Все песни написаны самим Ленни Кравицом не считая песни «Страх», которую написала жена певца, Лиза Бонет, и песни «Розмари», где она была соавтором.

 «Sittin' on Top of the World» — 3:16
 «Let Love Rule» — 5:42
 «Freedom Train» — 2:50
 «My Precious Love» — 5:15
 «I Build This Garden For Us» — 6:16
 «Fear» — 5:25 (Kравиц, Бонет)
 «Does Anybody Out There Even Care» — 3:42
 «Mr. Cab Driver» — 3:49
 «Rosemary» — 5:27 (Kравиц, Бонет)
 «Be» — 3:16

Бонус песни
 11. «Blues for Sister Someone» — 2:51
 12. «Empty Hands» — 4:42
 13. «Flower Child» — 2:56

20th Anniversary Edition bonus tracks 
 14. Let Love Rule (Basic Rough Mix)
 15. Cold Turkey
 16. Light Skin Girl from London
 17. Fear (1987 Демо)
 18. Mr. Cab Driver (Демо)
 19. Let Love Rule (Домашнее демо)

Диск 2 (Let Love Rule Live) 
 Flower Child
 Blues for Sister Someone
 Mr. Cab Driver
 Freedom Train
 Be
 My Precious Love
 Does Anybody Out There Even Care
 Let Love Rule
 Rosemary
 Fear
 My Flash On You
 If 6 Was 9 (Jimi Hendrix)

Примечания 

Альбомы Virgin Records
Альбомы Ленни Кравица
Альбомы на английском языке
Альбомы США
Дебютные альбомы 1989 года